Julius Landsberger ist der Name folgender Personen:

* Julius Landsberger (Rabbiner, 1819) (1819–1890), deutscher Orientalist und Rabbiner
 Julius Landsberger (Rabbiner, 1821) (1821–1894), deutscher Pädagoge und Rabbiner in Lublinitz